Calduch ist der Familienname folgender Personen:

 Josep del Hoyo Calduch (* 1954), katalanischer Arzt, Ornithologe und Autor, siehe Josep del Hoyo
 Núria Calduch-Benages (* 1957), spanische Ordensschwester, Bibelwissenschaftlerin, Sekretärin der Päpstlichen Bibelkommission